Station Ker-Lann is een spoorwegstation in de Franse gemeente Bruz.

Ker-Lann
Bruz